Ву́лиця Булга́кова — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Вулиця Булгакова — вулиця в місті Буча, Київська область.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Костянтинівка, Донецька область.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Первомайськ, Миколаївська область.

Колишні назви 
 Вулиця Булгакова — колишня назва вулиці Артема Веделя в місті Бориспіль, Київська область.
 Вулиця Булгакова — колишня назва вулиці Сергія Нігояна у місті Ізюм, Харківська область.

Вулиця Булгакова — вулиця в місті Альметьєвськ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Всеволожськ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Гаврилов-Ям.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Гусь-Хрустальний.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Єлець.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Кіров.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Краснодар.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Пенза.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті П'ятигорськ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Омськ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Тихорєцьк.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Томськ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Усть-Ілімськ.
 Вулиця Булгакова — вулиця в місті Чита.

Вулиці, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Михайла Булгакова